Silva (właśc. Wálter Machado da Silva) – brazylijski piłkarz, uczestnik MŚ 1966

Inne osoby o nazwisku Silva 
 Anderson Silva – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Antônio Silva – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Alex Silva (właśc. Alex Sandro da Silva) – brazylijski piłkarz
 David Silva (właśc. David Josué Jiménez Silva) – hiszpański piłkarz
 Eduardo da Silva – chorwacki piłkarz brazylijskiego pochodzenia
 Francisco Silva (właśc. Francisco Andrés Silva Gajardo) – chilijski piłkarz
 Gilberto Silva (właśc. Gilberto Aparecido da Silva) – brazylijski piłkarz
 Henry Silva – amerykański drugoplanowy aktor charakterystyczny
 Jay Silva – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki
 Wanderlei Silva – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Thiago Silva – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Thiago Silva – brazylijski piłkarz

Miejscowości w Portugalii 
 Silva – miejscowość w gminie Barcelos
 Silva – miejscowość w gminie Miranda do Douro
 Silva – miejscowość w gminie Valença

Zobacz też 
 Sylwa – forma piśmiennictwa

he:דה סילבה
ja:ダ・シルヴァ